BDH peut faire référence à :
  ;
 Bryce Dallas Howard (1981-), une actrice américaine.

Code IATA des aéroports